Wessel oder Weßel steht für:
 Wessel (Familienname) (Weßel), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Horst Wessel, Schiff der deutschen Kriegsmarine, benannt nach dem SA-Führer Horst Wessel, siehe Eagle (Schiff)
 Porzellan- und Steingutfabrik Ludwig Wessel, ehemalige Fabrik in Bonn-Poppelsdorf
 Wessel, Ortschaft in Tschechien, siehe Veselka (Kněževes)
 Villa Wessel, Bauwerk in Iserlohn
 Wessel (Radibor), Ortsteil der sächsischen Gemeinde Radibor im Landkreis Bautzen
 Wessel-Inseln, Australien
 Kölner Wessel, rheinische Bezeichnung für den Hunspflug

Siehe auch:
 Wesel (Begriffsklärung)
 Wessele (Begriffsklärung)
 Wessels
 Naturschutzgebiet Wessels Flügel
 Vessel